L'arte di uccidere (The Lost Gallow) – romanzo di John Dickson Carr del 1931
L'arte di uccidere (The Art of Dying) – film del 1991 diretto da Wings Hauser
The Goya Murders - L'arte di uccidere – film del 2019 diretto da G. Herrero